Anzu steht für

 Anzu, ein Wesen der mesopotamischen Mythologie
 Anzu wyliei, eine fossil belegte Art der Dinosaurier aus der Gruppe der Oviraptorosauria

Anzu ist ferner der Familienname von
 Sayuri Anzu (* 1983), einer japanischen Sängerin und Schauspielerin